Le elezioni comunali in Campania del 2020 si tennero il 20-21 settembre, con ballottaggio il 4-5 ottobre.

Napoli

Caivano

Cardito

Casalnuovo di Napoli

Casavatore

Ercolano

Frattamaggiore

Giugliano in Campania

Grumo Nevano

Marigliano

Mugnano di Napoli

Poggiomarino

Pomigliano d'Arco

Pompei

San Giorgio a Cremano

Sant'Anastasia

Saviano

Sorrento

Terzigno

Avellino

Ariano Irpino

Caserta

Marcianise

San Nicola la Strada

Trentola Ducenta

Salerno

Angri

Cava de' Tirreni

Eboli

Pagani

Campania
2020